Jean Monod ist der Name folgender Personen:

*  Jean Monod (Pastor) (1765–1836), Schweizer, später französischer reformierter Pastor
 Jean Monod (Theologe) (1822–1907), französischer reformierter Theologe 
 Jean Monod (Ethnologe) (* 1941), französischer Ethnologe, Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur